Mlibr.es (medios libres) es un medio de comunicación en español, que surge como respuesta al cierre de Google News en España por las restricciones legales de la difusión de noticias (tasa Google), además al pago por insertar noticias en sitios webs (canon de AEDE). 

Se basa en la difusión de noticias de medios libres españoles, sitios con licencias copyleft y/o creative commons.

Sitios que difunde noticias 
 AraInfo
 CTXT
 El Diario
 El Salto
 La Marea
 Nueva Tribuna
 Viento Sur
 Zoom News

Orígenes 
En diciembre de 2014, Google España anunció que el sitio web Google News en España sería el primero en cerrar –a partir del día 16 de dicho mes– en respuesta la recién aprobada reforma de la ley español, la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada solo con los votos de la mayoría absoluta del Partido Popular, en el gobierno, y que entraría en vigor el 1 de enero de 2015.3 A raíz de la declaración de Google España, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, afirmó que Google se había adelantado en su decisión porque la cuantía de la compensación económica recogida en la ley, quedaba todavía por negociarse y que había aspectos «pendientes de desarrollo reglamentario».

Como respuesta a ello, para la difusión de las noticias, surgió mlibr.es, para dar cabida a esas noticias que escapan de los medios tradicionales y servir de altavoz de estas.

Enlaces externos 
 Sitio de mlibr.es

Periódicos digitales de España
Periódicos_de_izquierda
Sitios web en español
Publicaciones fundadas en 2015